RST pode ser referir a:

 Código RST (Readability, Strength, Tone), usado para armazenar a qualidade de sinais de rádio.
 Símbolo de cotações da bolsa para o Rosetta Stone
 Sinalizador de reinício no Transmission Control Protocol (TCP)
 reStructuredText, uma linguagem de marcação leve, que usa a extensão de arquivo .rst
 Sufixo de arquivo usado para arquivos de texto contendo texto escrito na linguagem de marcação reStructuredText
 Romanian Security Team (Equipe de Segurança Romena) - Uma equipe de pessoal de TI apaixonados, focada principalmente em vulnerabilidades de segurança e investigação

Desambiguação